Rivera – miasto w Kolumbii
 Rivera – jednostka osadnicza w USA
 Rivera – miasto w Urugwaju
 Rivera – departament Urugwaju
 Rivera – wzmacniacze gitarowe